Fiorone è un termine con diverse accezioni:
 fiorone – nome volgare della Ficus carica
 fiorone  – simbolo araldico
 fiorone  – elemento architettonico a forma di fiore
 fiorone – frutto del fico che si forma da gemme dell'autunno precedente e matura alla fine della primavera o all'inizio dell'estate